Голд-Рівер () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада. Розташоване в окрузі Страткона на острові Ванкувер.

Клімат

Примітки

Зовнішні посилання 
Village of Gold River  Офіційний сайт 
Highway to Gold River BC 

Селища Британської Колумбії